Стена — возвышающаяся вертикально и протяжённая по горизонтали сплошная конструкция, преграда или опора, структурный элемент в архитектуре и строительстве.

Кроме того, термин «Стена» может означать:

Разделительная стена 
 Разделительная стена
 Проект «Стена», он же «Европейский вал» («Стена Яценюка») — односторонняя инициатива (2014 год) украинского руководства по демаркации границы с Россией.
 Американо-мексиканская стена — известна как один из основных пунктов выборной программы Дональда Трампа, хотя она существовала и до него и во время его президентства её протяжённость увеличилась только незначительно.

В военном искусстве 
 «Стена» — вид боевого построения древнерусского войска, распространённый в Киевской Руси в X—XI веках.

В литературе 
 «Стена» — сборник рассказов 1939 года французского писателя Жан-Поля Сартра.
 «Стена» — рассказ 1901 года русского писателя Леонида Андреева.
 «Стена» — рассказ 1885 года русского писателя Антона Чехова.
 «Стена» — роман 1963 года Марлен Хаусхофер.
 «Стена» — роман 2012 года Владимира Мединского.

В кинематографе

В музыке 
 «The Wall» () — музыкальный альбом британской рок-группы «Pink Floyd».
 «Стена» — музыкальный альбом советской и российской метал-группы «Чёрный обелиск».
 «Стены» — народная песня.

Топоним 
 Стена — село в Томашпольском районе Винницкой области Украины.
  — село в сообществе Несторион в Греции.

Разное 
 «Стена» — украинский молодёжный информационно-аналитический гуманитарный журнал, основанный в 2005 году в Киеве.
 «Стена» «ВКонтакте» — элемент интерфейса.

См. также 
 Четвёртая стена и пятая стена — театральные термины.
 Стена звука — термин в звукозаписи.
 Стенка